Боливарске игре (, пун назив Juegos Deportivos Bolivarianos) су мултидисциплинарни спортска манифетација, између Боливарских нација, оних које су постигле своју независност захваљујући Симону Боливару. Игре се одржавају у његову част у организацији Спортске Боливарске организације (Organización Deportiva Bolivarian, ОДЕБО), а на њима учествују спортисти из 6 земаља: Боливије, Колумбије, Еквадора, Панаме, Перуа и Венецуеле.

Историја 

Боливарске игре су настале из идеје да се на неки начин окупе све земље, које је од шпанског колонијализма ослободио Симон Боливар, човек који је оставио дубоки траг у историји Латинске Америке.

Прве Игре одржане су 1938. у Боготи, (Колумбија) поводом прославе 400. година од постанка града. Игре су у почетку одржаване у нередовним размацима, да би се од 1973. одржаваље сваке четири године. Исто тако мењао се и број спортова, да би се данас зауставио на броју 36. Број учесника је такође варирао, да би се на последњих неколико игара кретао између 2.500 до 3.000.

После првих игара, основана је Спортска Боливарска организација (ОДЕБО) као подорганизацији Панамеричке спортске организације од шест оснивачких чланова из сваке земље по један.

Према успешности, односно броју освојених медаља, у почетку је доминантан био Перу, али је од 1960. Венецуела била константно најуспешнија, тако да на вечној табели освојених медаља убедљиво води.

Преглед Боливарских игара

Спортови на Боливарским играма 
Следећа табела је састављена на основу података извучених из различитих извора па се може сматрати непотпуном.

Вечна табела освајача медаља 
Стање после Боливарских игара 2009.

Извори

Спољашње везе 
 Creación de los Juegos Bolivarianos